±
 Boríssov  o Baríssau , ciutat de Bielorússia prop del riu Berézina a la Província de Minsk 
 Boríssov (Skobelevskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Aleksandr Boríssov (1866 - 1934), pintor modernista rus
 Boiko Boríssov (Bankia, Bulgària, 1959), polític que va ser Primer Ministre de Bulgària (2009 -2013) 
 Futbol'ny Klub BATE Borisov, club bielorús de futbol de la ciutat de Baríssau